Subotica je lahko:
 Subotica Podravska (Hrvaška)
 Subotica, Aleksandrovac (Srbija)
 Subotica, Koceljeva (Srbija)
 Subotica, Svilajnac (Srbija)
 Subotica (Srbija)